Euchalcia variabilis är en fjärilsart som beskrevs av Mathias Piller 1783. Euchalcia variabilis ingår i släktet Euchalcia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
variabilis